Hope Springs (2003), een Amerikaanse filmkomedie van Mark Herman gebaseerd op een roman van Charles Webb
Hope Springs (2012), een Amerikaanse romantische filmkomedie van David Frankel met onder anderen Meryl Streep
Hope Springs (televisieserie), een Britse tv-serie